Fear est un mot anglais qui signifie Peur. Il est également le titre de plusieurs œuvres cinématographiques, musicales et autres média

Musique

Groupe 
 , groupe de punk américain.

EP 
 The Fear, EP de Mike Paradinas.

Album 
 Fear, album de John Cale ;
 Fear, album de Royal Hunt ;
 Fear, album de Toad the Wet Sprocket ;
 Fears, album de Atrophia Red Sun ;
 The Fear, album d'Acid Reign ;
 F.E.A.R., album de Papa Roach ;
 F.E.A.R., album de Marillion sorti en 2016

Cinéma 
 , titre original de Frayeur, film d'Alfred Zeisler sorti en 1946 ;
 Fear, film américain de Rockne S. O'Bannon sorti en 1990 ;
 Fear (appelé Obsession mortelle au Québec), film américain James Foley sorti en 1996 ;
 The Fear, titre original de La Peur, film grec de Kostas Manoussakis sorti en 1966.

Jeu vidéo 

 FEAR acronyme de First Encounter Assault Recon, jeu vidéo sorti en 2005 et développé par Monolith Productions

Littérature 
 Fear, roman de L. Ron Hubbard
 Fear, essai politique de Bob Woodward (2018)

Télévision 
 The Fear, en français Qui a peur de qui ?, épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension

Homonymie de titre